Nome di due diverse raccolte dei Poco:

The Very Best of Poco del 1975
The Very Best of Poco del 1999